Miejscowości w  USA:
 Lake Pleasant (ang. Lake Pleasant Hamlet) – miejscowość w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Hamilton
Gminy w USA:
 Lake Pleasant (ang. Lake Pleasant Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Red Lake
 Lake Pleasant (ang. Lake Pleasant Town) – gmina w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Hamilton